Apple Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Apple Hill (Arkansas)
 Apple Hill (Connecticut)
 Apple Hill (Tennessee)